

Geografia 
 Ens  – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Ens – villaggio del comune di Noordoostpolder (Paesi Bassi)

Sigle 
 École normale supérieure  – ente di insegnamento superiore francese
 Ente nazionale sordi  – ente italiano con finalità assistenziali

Codici 
 ENS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Twente di Enschede (Paesi Bassi)